Toponímia:
 Apache (Oklahoma), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Apache Junction, població dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 Comtat d'Apache, comtat al nord-est de l'estat estatunidenc d'Arizona 
 Informàtica:
 Servidor HTTP Apache, servidor HTTP de codi obert multiplataforma desenvolupat per Apache Software Foundation
 Apache Ant, eina usada en programació per a l'automatització de tasques mecàniques i repetitives
 Apache Cocoon, entorn de programació de pàgines web dinàmiques 
 Apache Jakarta, conjunt de projectes de programari lliure, escrits en el llenguatge de programació Java
 Apache Portable Runtime, biblioteca de suport per al Servidor HTTP Apache 
 Apache Software Foundation, fundació sense ànim de lucre creada per donar suport als projectes Apache
 Apache Struts, aplicació web de codi obert sota el patró de disseny MVC
 Apache Tomcat, contenidor de servlets desenvolupat a l'Apache Software Foundation
 Apache Velocity, projecte de codi obert dirigit per Apache Software Foundation
 Llicència Apache, llicència de programari lliure creada per l'Apache Software Foundation 
 Miscel·lània:
 Fort Apache, pel·lícula estatunidenca dirigida per John Ford i estrenada l'any 1948
 Apache Blood, western estatunidenc dirigit per Vern Piehl el 1975
 Apache , western estatunidenc dirigit per Robert Aldrich, vegeu Apatxe (pel·lícula)
 Apache Tévez, renom de Carlos Tévez, jugador de futbol argentí
 Apache (còmic), sèrie de còmics publicats per l'editorial Maga